Тінгсрюд (комуна) — адміністративна комуна в Швеції.
 Тінгсрюд — місто у Швеції, у лені Вестманланд.